Homefront, série télévisée diffusée entre 1991 et 1993.
 Homefront, jeu vidéo de type FPS développé par Kaos Studio, sorti en mars 2011.
 Homefront: The Revolution, suite du précédent, sorti en .
 Homefront, film d'action américain de Gary Fleder, sorti en 2013.